Die Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 31 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pont-à-Mousson.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bassin de PontaMousson
Gegründet 2014